Lü je český přepis čínského příjmení , které bylo k roku 2007 47. nejčastější příjmení v ČLR.

Známí nositelé příjmení Lü:
 Císařovna Lü (241–180 př. n. l.) – čínská císařovna, manželka císaře Kao-cu, zakladatele říše Chan
 Lü Liou-liang (1629–1683) – čínský raně čchingský spisovatel, filozof a lékař
 Lü Pu-wej (asi 291 – 235 př. n. l.) – čínský státník období Válčících států, první ministr státu Čchin
 Lü Siao-ťün (* 1984) – čínský vzpěrač
 Lü Ťi (asi 1440 – asi 1505) – čínský malíř mingské éry

Reference 

Čínská příjmení